Ломбардо-Венецианское королевство (, ) — королевство в Северной Италии, образованное в 1815 году по решению Венского Конгресса 1814—1815 годов из северо-итальянских областей Ломбардия и Венеция, и составившее одну из коронных земель Австрийской империи. Управлялось вице-королём как австрийское владение. В 1859 году вследствие войны с Францией и Сардинским королевством Австрия лишилась Ломбардии, а по итогам войны с Пруссией и Италией в 1866 году — Венеции; обе области вошли в Итальянское королевство.

Всякое национальное стремление к политической независимости подавлялось с помощью полиции, цензуры и системы шпионства. Опираясь на Ломбардо-Венецианское королевство, австрийское правительство пыталось властвовать над всей Италией. Его деспотизм вызвал крайнюю ненависть во всей Италии, вследствие чего и его цель — «подавить якобинские стремления итальянцев и этим обеспечить спокойствие Италии» (слова Меттерниха) — не была достигнута; напротив, ненависть к иностранному завоевателю дала новый импульс объединительным стремлениям. Вся история Ломбардо-Венецианского королевства представляет собой историю заговоров, тайных обществ и возмущений, завершившихся революцией 1848 года.

В 1859 году Ломбардия (кроме Мантуи и Пескьеры) была уступлена Сардинии, а за Австрией осталась лишь Венецианская область.

В 1860 году при введении представительной системы в Австрии на Венецию она не была распространена.

В 1866 году вся Венецианская область, с остававшимися ещё под австрийским владычеством округами Ломбардии, была уступлена Италии.

Единственным королём, короновавшимся как король Ломбардо-Венецианского королевства, был император Фердинанд I.

Австрийские вице-короли Ломбардо-Венецианского королевства 
 1814—1815: князь Генрих XV Рейсс цу Плауэн
 1815—1816: Генрих Йозеф Иоганн фон Беллегард
 1816—1818: эрцгерцог Антон Виктор Габсбург
 1818—1848: эрцгерцог Райнер Иосиф Габсбург
 1848—1857: Йозеф Радецкий
 1857—1859:  Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург

Единственным королём, короновавшимся как король Ломбардо-Венецианского королевства, был император Фердинанд I.

Экономика 
Экономика Ломбардо-Венецианского королевства с момента ее основания была завязана вокруг сельского хозяйства, которое всегда играло важную роль, особенно в Ломбардии Ольтрепо. Основные культуры, которые позволяли государственному существованию и экспорту, состояли из пшеницы, ячменя,ржи и особенно риса.

Кроме того,  в Милане была активна развита торговля, связанная с крупными производственными отраслями, включая обувные и металлургические заводы. В Венеции была широко распространена рыбная ловля и производство судов, поскольку город вместе с Триестом представлял собой главный порт Австрийской империи и единственный крупный выход к Средиземному морю.

Транспорт и связь 
По данным исследований, уже в то время в Ломбардо-Венецианском королевстве существовали линии связи. Существенные усилия были предприняты для строительства железных дорог, что значительно облегчало передвижение. Железнодорожный вокзал Новара-Милан был торжественно открыт в мае 1859 года после плода долгих переговоров о расходах между Сардинским королевством и Ломбардией.

Другие транспортные средства, которые активно использовались в Ломбардо-Венецианском королевства (учитывая также наличие крупных водных путей) — это лодочный транспорт.

Литература

Ссылки 
 

 

История Венеции
История Ломбардии
Итальянские государства
Бывшие королевства
Австрийская империя